Benkő János (1940) atléta, gátfutó
 Benkő János (1945) síelő
 Benkő János (1948) mezőgazdasági gépészmérnök, egyetemi tanár, a közgazdaság tudományok kandidátusa